Junction City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Junction City (Arkansas)
Junction City (Georgia)
Junction City (Illinois)
Junction City (Kansas)
Junction City (Kentucky)
Junction City (Louisiana)
Junction City (Missouri)
Junction City (Ohio)
Junction City (Oregon)
Junction City (Washington)
Junction City (Wisconsin)